Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Głębocki – polski malarz, rysownik, litograf, ilustrator książkowy i pedagog
 Henryk Głębocki – polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki
 Konrad Głębocki – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec
 Michał Głębocki – polski urzędnik
 Robert Głębocki – polski astrofizyk i polityk
 Wincenty Głębocki – katolicki duchowny i pedagog

Inne:
 Rejon głębocki – rejon w północnej Białorusi